Plague est un mot anglais qui signifie « peste ».

Jeu vidéo 
 Plague Inc., un jeu de stratégie (guerre bactériologique) pour Android et iOS.
 Plague Inc: Evolved, un jeu de stratégie (guerre bactériologique) pour PC et OS X, dérivé du jeu pour mobiles.

Cinéma 
 Plague, un film de Ed Hunt de 1978.
 The Plague, le titre original du film américain Le Fléau selon Clive Barker réalisé par Hal Masonberg en 2006.

Magazine 
 The Plague, un magazine de divertissement de l'Université de New York.